Geografia:
 Wells, ciutat del districte de Mendip (Somerset, Anglaterra)
 Wells (Maine)
 Wells (Minnesota)
 Wells (Nevada)
 Wells (Vermont)
 Wells Branch, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Wells Fargo Center, pavelló esportiu a Filadèlfia (Pennsilvània, Estats Units) 
 Cheyenne Wells, població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Flowing Wells, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Homewood Canyon-Valley Wells, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Indian Wells (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mineralwells, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Biografies:
 George Wells Beadle (Wahoo, 1903 - Pomona, 1989), genetista i professor universitari estatunidenc
 H.G. Wells (Bromley, Kent, 1866 – Londres, 1946), escriptor britànic
 John Barnes Wells (Ashley, Pennsilvània, 1880 - 1935), compositor i cantant de jazz estatunidenc
 Junior Wells (1932 - 1998), vocalista de blues i intèrpret d'harmònica